Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „4”:

Wojska Polskiego
 4 Regiment Pieszy Buławy Polnej Litewskiej – pułk piechoty wojsk litewskich; jego nazwa odzwierciedlała fakt, iż szefem jednostki był każdorazowo hetman polny litewski; stan osobowy w 1792: 901 ludzi
 4 Regiment Pieszy Buławy Wielkiej Koronnej – pułk piechoty wojsk koronnych; jego nazwa odzwierciedlała fakt, iż szefem jednostki był każdorazowo hetman wielki koronny; stan osobowy w 1792: 1515 ludzi
 4 Pułk Piechoty Legii Warszawskiej – pułk piechoty polskiej, przemianowany 4 kwietnia 1807 na 4 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 4 Pułk Piechoty Legii Kaliskiej – pułk piechoty polskiej, przemianowany 4 kwietnia 1807 na 8 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 4 Pułk Piechoty Legii Poznańskiej – pułk piechoty polskiej, przemianowany 4 kwietnia 1807 na 12 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 4 Pułk Piechoty Galicyjsko-Francuskiej – pułk piechoty polskiej utworzony w lipcu 1809; w kwietniu 1810 rozwiązany i rozdzielony po różnych pułkach. Pułkiem dowodził płk Jakub Kęszycki
 4 Pułk Piechoty – pułk piechoty polskiej okresu Księstwa Warszawskiego
 4 Pułk Piechoty Liniowej – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego, wziął udział w bitwie pod Grochowem
 4 Pułk Strzelców Pieszych – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego
 4 Pułk Strzelców Polskich – 1 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie)
 4 Pułk Strzelców Polskich – pułk piechoty Armii Polskiej we Francji; późniejszy 46 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych a od 1921 – 5 Pułk Strzelców Podhalańskich
 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich – pułk piechoty polskiej okresu powstania wielkopolskiego; późniejszy 58 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 4 Pułk Piechoty – Legionów Polskich (1915-1917)
 4 Pułk Piechoty Legionów pułk piechoty polskiej w latach 1918-1939
 4 Pułk Strzelców Podhalańskich – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 4 Warszawski Pułk Strzelców Pieszych – pułk piechoty polskiej 1939-1940
 4 Pułk Piechoty – pułk piechoty ludowego Wojska Polskiego
 4 Zapasowy Pułk Piechoty

Czechosłowackie
 4 Czechosłowacki Pułk Piechoty – pułk piechoty czechosłowackiej okresu II wojny światowej

Francuskie
 4 Pułk Grenadierów Pieszych Gwardii Cesarskiej
 4 Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii

Austro-węgierskie
 Dolnoaustriacki Pułk Piechoty Nr 4 (1696–1918)
 4 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1889–1917)
 4 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)
 4 Bośniacko-Hercegowiński Pułk Piechoty (1894-1918)
 4 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich (1895-1918)

Niemieckie
 4 Pułk Piechoty Królestwa Prus – pułk piechoty staropruskiej, sformowany w 1672
 4 Pułk Grenadierów Gwardii im. Królowej Augusty
 4 Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka Wielkiego (3 Wschodniopruski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 1 maja 1626

Rosyjskie
 4 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (4-й Финляндский стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 4 Nieświeżski Pułk Grenadierów (4-й гренадерский Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Moskwa
 4 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (4-й стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Łódź

Przypisy